Тхакарам:

 Тхакарам — 30-я буква алфавита малаялам.
 Тхакарам — 25-я буква алфавита малаялам.